La Treća hrvatska nogometna liga 2019-2020, conosciuta anche come 3. HNL 2019-2020, è la 29ª edizione della terza serie del campionato di calcio croato.

Dopo 5 stagioni a 3 gironi (Ovest, Est e Sud) il torneo è tornato nuovamente a 5 : il girone Ovest si è diviso in Ovest e Centro, il girone Est in Est e Nord, mentre il girone Sud è rimasto invariato. I tre gironi da 16 squadre disputano le normali 30 giornate, i due da 12 invece, dopo le 22 giornate da calendario, verranno ciascuno divisi nei sottogruppi da 6 squadre "promozione" e "retrocessione" per ulteriori 5 giornate da disputare

Per qualificarsi ai play-off per la promozione in Druga liga bisogna piazzarsi al primo posto nel proprio girone ed ottenere la licenza per la seconda divisione.

Il torneo è stato sospeso il 10 marzo 2020 a causa della pandemia del coronavirus. Il 6 maggio 2020 la HNS ha comunicato che il campionato non riprenderà e che la classifica al momento dell'interruzione è considerata definitiva.

Suddivisione

Girone Ovest

Classifica 

Legenda:
      Ammessa agli spareggi promozione dopo aver ottenuto la licenza per la Druga HNL.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: 3. HNL ZAPAD

Girone Centro

Classifica 

Legenda:
      Ammessa agli spareggi promozione dopo aver ottenuto la licenza per la Druga HNL.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: 3. HNL SREDIŠTE

Girone Nord

Classifica 

Legenda:
      Ammessa agli spareggi promozione dopo aver ottenuto la licenza per la Druga HNL.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: 3. HNL SJEVER

Girone Est

Classifica 

Legenda:
      Ammessa agli spareggi promozione dopo aver ottenuto la licenza per la Druga HNL.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: 3. HNL ISTOK

Girone Sud

Classifica 

Legenda:
      Ammessa agli spareggi promozione dopo aver ottenuto la licenza per la Druga HNL.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate; se la parità persiste si ricorre alla differenza reti.

Risultati

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: 3. HNL JUG

Spareggi promozione 
Le 4 squadre che hanno ottenuto la licenza per la categoria superiore si sfidano per due posti in Druga HNL 2020-2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.07.2020|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.07.2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.07.2020|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.07.2020

  e  promossi in Druga HNL.

Note

Voci correlate 
Prva liga 2019-2020
Druga liga 2019-2020
Hrvatski nogometni kup 2019-2020

Collegamenti esterni 

2019
Calcio nel 2019
Calcio nel 2020